Orlos ist der Familienname der folgenden Personen:

 Henryk Orłoś (1896–1983), polnischer Förster, Mykologe und Fachbuchautor 
 Kazimierz Orłoś (* 1935), polnischer Schriftsteller und Drehbuchautor 
 Maciej Orłoś (* 1960), polnischer Schauspieler